Bayi bezeichnet:

 Bayi (Nyingchi), einen Stadtbezirk der Stadt Nyingchi im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China;
 Bayi (Großgemeinde), den Sitz der Stadtregierung von Nyingchi im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China;
 Bayi (Saybag) (八一街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Saybag der Stadt Ürümqi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang;
 Bayi (Sujiatun) (八一街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Sujiatun der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning;
 Bayi (Xiexing) (八一村), ein Dorf der Großgemeinde Xiexing im Stadtbezirk Guang'an der Stadt Guang'an in der Provinz Sichuan.

Bayi ist der Familienname von
 Filbert Bayi (* 1953), tansanischer Mittelstreckenläufer